Шэсянь (Ханьдань) (涉县) — уезд городского округа Ханьдань провинции Хэбэй (КНР).
 Шэсянь (Хуаншань) (歙县) — уезд городского округа Хуаншань провинции Аньхой (КНР).